Lola González, ou María Dolores González, une catcheuse.
 Lola Gonzàlez, une vidéaste.